Andrei Kirilenko ist der Name folgender Personen:

*Andrei Gennadjewitsch Kirilenko (* 1981), russischer Basketballspieler
Andrei Pawlowitsch Kirilenko (1906–1990), sowjetischer Politiker